Георгиади () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Георгиади, Андрей Васильевич (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Георгиади, Иван Александрович (1895—1974) — контр-адмирал советского военно-морского флота, доцент.
 Георгиади, Ксения Анестовна (род. 1949) — советская и российская эстрадная певица греческого происхождения.

Псевдонимы 
 Михаил Георгиади (Александр Волков; род. 8 мая 1961, Московская область, СССР) — российский писатель, журналист и переводчик.